Edward Antony Richard Louis Mountbatten-Windsor, hertog van Edinburgh (Buckingham Palace, Londen, 10 maart 1964) is het vierde kind en de derde zoon van koningin Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk en prins Philip, de hertog van Edinburgh.
Hij is peetzoon van prins Richard van Gloucester, prins Lodewijk van Hessen en aan de Rijn, Antony Armstrong-Jones, graaf van Snowdon, Katharine Lucy Mary Windsor, hertogin van Kent, en de prinsessen Marina en Sophie van Griekenland en Denemarken.

Op 19 juni 1999 trouwde hij met Sophie Rhys-Jones. Ter gelegenheid van het huwelijk werden het echtpaar de erfelijke titels van graaf en gravin van Wessex verleend.  In 2019 ontving het paar van koningin Elizabeth bovendien de titel graaf en gravin van Forfar, een titel die ze vooral dragen als ze in Schotland zijn. Het kabinet van Boris Johnson acht grotere zichtbaarheid van de koninklijke familie in Schotland wenselijk. Na de pensionering en vervolgens het overlijden van prins Philip en de breuk van prins Harry met de koninklijke familie wordt hier een bijzondere rol voor Edward gezien. Samen met zijn zuster Anne werd hij in november 2022 bij wet aangewezen als "counsellor of state", wat hem bevoegd maakt om waar nodig de koning te vervangen.

In maart 2023 benoemde zijn broer Charles hem tot hertog van Edinburgh, de titel die hun vader prins Philip tot zijn overlijden in 2021 had gedragen.

Het paar heeft twee kinderen: 
 Lady Louise Mountbatten-Windsor (8 november 2003)
 James Mountbatten-Windsor, Graaf van Wessex (17 december 2007)

Mountbatten-Windsor